Tiago Lopes (São Paulo, 27 de novembro de 1986) é um tenista brasileiro.

Biografia 
O tenista, começou a jogar no circuito da ATP em 2004, conseguiu já uma final na carreira em Los Mochis, México em simples, mas perdeu para o suiço Sven Swinnen no ano de 2006, alem disso chegou a mais duas semifinais em futures, o tenista tem 5 títulos em duplas e varias finais e semifinais até na Itália, sua melhor parceria é com Eric Gomes com quem conquistou quatro títulos juntos, e a outro veio ao lado de Caio Zampieri.

Neste ano, obteve resultados significativos em torneios Future e Challenger e é um dos atletas do Clube Esportivo Helvetia, em São Paulo.

A temporada 2013 de Tiago Lopes foi iniciada com uma cirurgia, após ser diagnosticado com apendicite.

Títulos

Simples
 2006 Vice-campeonato de Los Mochis, México para Sven Swinnen (Suíça)

Duplas

 2006 Future 22 , Brasil com Eric Gomes
 2006 Future 19, Brasil com Caio Zampieri
 2007 Future 23 , Brasil com Eric Gomes
 2007 Future 17, Brasil com Eric Gomes
 2007 Future 16, Brasil com Eric Gomes

Ranking 
 Atual Ranking de Simples: 358° 	
 Melhor Ranking de Simples:323° (21/09/2009)	
 Atual Ranking de Duplas: 429°
 Melhor Ranking de Duplas:267° (27/07/2009)

Nascidos em 1986
Naturais da cidade de São Paulo
Tenistas de São Paulo
Brasileiros de ascendência portuguesa